Зелёный Гай () — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 122 человека. Почтовый индекс — 27603. Телефонный код — 522. Код КОАТУУ — 3522581502.

Местный совет 
27603, Кировоградская обл., Кропивницкий р-н, с. Веселовка, ул. Ленина, 53

Ссылки 
 Зелёный Гай на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Кропивницкого района